Fidel – forma spagnola e catalana del nome proprio di persona italiano Fedele
László Fidel – canoista ungherese
Fidel - La storia di un mito – film del 2002 diretto da David Attwood